Августовка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Августовка — название села Майтубек Жанибекского района Западно-Казахстанской области до 2007 года.

Россия 
 Августовка — деревня в Багратионовском районе Калининградской области.
 Августовка — село в Большечерниговском районе Самарской области.
 Августовка — деревня в Новоузенском районе Саратовской области.

Украина 
 Августовка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Августовка — село в Козовском районе Тернопольской области.
 Августовка — село в Ичнянском районе Черниговской области.

Река 
 Августовка — река в России на Сахалине.

Другое 
 Августовка — тип польской сабли, названой так в честь королей с именем Август.